Gedeh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gili Gede, ö, Nusa Tenggara Barat, 
 Pulau Gede, ö, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar